Прюм ():
 Прюм — аббатство.
 Прюм — город в Германии.
 Прюм — река в Германии.